Животные на войне:
 Животные на войне (мемориал)
 Боевые животные — статья об использовании животных в военном деле.